

Onomastica
Pascasio - variante del nome proprio di persona Pasquale

Persone
Pascasio - governatore di Siracusa che mandò al martirio santa Lucia
Pascasio - vescovo di Alatri
Pascasio - arcivescovo di Arles
Pascasio - vescovo di Gallignana
Pascasio Radberto - abate benedettino